«Зелёная каре́та» — российская кинодрама Олега Асадулина, вышедшая в прокат 26 ноября 2015 года.

Сюжет 
Вадим Раевский — известный режиссёр. Его новый фильм выдвигают на «Оскар». Буквально в один миг его привычный мир рушится. Вадим пытается разобраться в случившемся.

В ролях 
 Андрей Мерзликин — Вадим Раевский, режиссёр
 Виктория Исакова — Вера Раевская, жена Вадима
 Александр Мичков — Тёма, сын Вадима
 Сергей Юшкевич — Паша, друг Вадима
 Владимир Меньшов — Олег Валентинович Добролюбов, профессор, мастер курса
 Анна Чиповская — Марина, любовница Вадима, актриса
 Ян Цапник — старший следователь
 Женя Малахова — Ольга, телеведущая
 Дмитрий Смирнов — Макс, приятель Тёмы
 Ксения Энтелис — Татьяна, мать Макса
 Виктория Клинкова — Лера
 Андрей Леонов — Бегемот, актёр
 Дмитрий Астрахан — Михаил Иванович Бажов
 Вадим Элик — Борис
 Игорь Верник — ведущий церемонии
 Елена Подкаминская — ведущая церемонии
 Иван Шмаков — Тёма в детстве (10 лет)

Съемочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Олег Асадулин
 Автор сценария: Артём Виткин
 Оператор-постановщик: Андрей Иванов
 Художник-постановщик: Ольга Цыба
 Художник по костюмам: Елена Петрунина

Награды 
Фильм получил премию NETPAC на 4-м Международном кинофестивале в Ханое.

Примечания 

Фильмы Олега Асадулина
Фильмы России 2015 года
Фильмы-драмы России
Фильмы на русском языке